XXX steht für:

 XXX (Album), Album (1999) von ZZ Top
 XXx (Filmreihe) US-amerikanische Filmreihe von Rich Wilkes (2002–2017)
 römische Schreibweise für die Zahl Dreißig
 Kennzeichnung des Korps/des Territorialkommandos, siehe Militärische Symbole #Erweiterungsfelder
 Kennzeichnung von sexuellen und pornografischen Inhalten, siehe X-Rating
 behelfsmäßige Unterschrift schreibunfähiger Personen, siehe Handzeichen (Recht)
 Telegrafie-Abkürzung für Dringlichkeit, siehe Pan-pan
 Kodierung für „Transaktionen, bei denen keine Währung genutzt wird“, siehe ISO 4217 #Andere Einheiten

xxx steht für:
 .xxx, Top-Level-Domain für erotische Inhalte
 Subsenior, Chargenkürzel für den Schriftwart bei Studentenverbindungen

xXx steht für:
 xXx – Triple X, US-amerikanischer Film von Rob Cohen (2002)
 xXx 2 – The Next Level, US-amerikanischer Film von Lee Tamahori (2005)
 xXx: Die Rückkehr des Xander Cage, US-amerikanischer Film von D. J. Caruso (2017)

X.x.X. steht für:
 deutsche Rechtsrock-Band, siehe Deutsch, Stolz, Treue

Siehe auch:
 Triple-X-Syndrom
 Triple X Records
 3X (Begriffsklärung)
 +++ (Begriffsklärung)

Abkürzung